Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Scotland () :
comté de Scotland, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
comté de Scotland, situé dans l'État du Missouri.